bal (voorwerp), een verouderd synoniem 
 Mastkloot, knop op een scheepsmast
 knop op een vlaggenstok, dan vaak voorzien van een schijf voor de vlaggenlijn
 pejoratieve term voor Teelbal. Het woord en afgeleiden worden ook gebruikt als neerbuigend scheldwoord of krachtterm, zoals "klootzak", zich "klote" voelen, iets "verkloten", etc.
 Kink (hoofdbetekenis), kink of een knoop in een touw, bekend van de uitdrukking: Met de kloten voor het blok zitten, in de knoei zitten
 een houten kraal aan een rakband, waarmee deze bij het hijsen van een grootzeil langs de mast rolt en niet klem loopt.
 een kloot gebruikt bij klootschieten
 de aarde, aardkloot

Zie ook 
 Kloten (doorverwijspagina)
 Clootcransbewijs